Зевгитана (Zeugitana regio) — одна из семи областей в западной части Северной Африки.

Северная часть римской провинции Африки, орошаемая рекою Баград (сев. часть нынешнего Туниса). В ней находились города Карфаген, Утика и Гиппо Диарритус (Бизерта). В тех краях пострадали многие христианские мученики, в частности, Валериан из Аббенцы. Входила Зевгитана в Диоцез Африка.

Литература 
 Carl Joachim Classen: Zeugitana regio. In: Der Kleine Pauly (KlP). Band 5, Stuttgart 1975, Sp. 1516.

Исторические области Африки
История Северной Африки
Древнее Средиземноморье
География Карфагена